

Ligações externas

Universíada de Verão de 1995
Polo aquático nas Universíadas